Décret d’abolition de l’esclavage (franz. für „Dekret zur Abschaffung der Sklaverei“) steht für:
 Décret d’abolition de l’esclavage du 27 avril 1848
 Décret d’abolition de l’esclavage du 4 février 1794
 Décret d’abolition de l’esclavage du 29 août 1793